qui signifie Temps modernes en anglais peut faire référence à :

 Époque moderne, la période historique allant du  à la fin du  ;
 Modern Times, la colonie anarchiste de Long Island ;

Cinéma 
 Modern Times, le titre original des Temps modernes, film de Charlie Chaplin sorti en 1936 ;

Télévision 
 Modern Times, série télévisée britannique diffusée entre 1995 et 2015

Musique

Albums 
 Modern Times, l'album d'Al Stewart ;
 Modern Times, l'album de Bob Dylan ;
 Modern Times, l'album de Jefferson Starship ;
 Modern Times, l'album de Punpee.

Singles 
Modern Times, un single de J-five feat. Charlie Chaplin sorti en 2004 ;

Groupe 
 Modern Times, duo musical luxembourgeois ayant représenté le Luxembourg à l'Eurovision 1993 ;

Autre 
 Modern Times Group, société de médias suédoise créée en 1997.

Voir aussi 
 
 Modern Times Forever, film danois de Superflex sorti en 2011.

Homonymie de titre